Iago Bouzón Amoedo – ex calciatore spagnolo, difensore
 Rodolfo Amoedo – pittore brasiliano autore di numerose opere
 João Amoêdo – banchiere, ingegnere, dirigente aziendale e politico brasiliano